«Мёд» () — художественный фильм турецкого режиссёра Семиха Капланоглу (2010). Заключительная часть трилогии о мальчике-поэте Юсуфе, куда также входят картины «Яйцо» (2007) и «Молоко» (2008).

Сюжет 
Фильм переносит нас в детство Юсуфа, первый этап его жизни. Юсуф пошёл в начальную школу, учится писать и читать. Отец Юсуфа Якуб занимается собирательством мёда. Однажды утром Юсуф рассказал отцу о своем сне. Этот эпизод навсегда останется их тайной. В тот же день Юсуф по заданию учителя читал вслух и во время чтения вдруг начал заикаться. По неизвестной причине Якуб (отец Юсуфа) уходит далеко в лес, увлекшись преследованием диких пчел и таинственно исчезает. С тех пор, как отец пропал, Юсуф перестает говорить, чем вызывает отчаяние своей матери Зехры. Мальчик Юсуф блуждает по лесам в поисках своего отца и пытается понять его жизнь. В ночь Мирадж (одна из почитаемых мусульманами ночей) Зехра отправляет сына к бабушке в отдаленную деревню. Там Юсуф, слушая разные истории, сравнивает отца с Пророком и верит, что он обязательно вернётся. Осуществится ли сон Юсуфа, который бродит по лесу в поисках своего отца?

В ролях 
 Эльдар Бешикчиоглу — Якуп
 Тюлин Озен — Зехра
 Алев Усарер
 Бора Алташ — Юсуф

Съёмочная группа

Художественные особенности 
Главные герои немногословны, музыка фильма наполнена звуками леса и его обитателей.

Награды 
 «Золотой медведь» на берлинском кинофестивале 2010 года.
 Приз экуменического жюри (основная конкурсная программа) на берлинском кинофестивале 2010 года.

Дополнительные факты 
 Фильм снимался на северо-востоке Турции на побережье Чёрного моря.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы-драмы Турции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-участники 60-го Берлинского международного кинофестиваля
Фильмы — лауреаты премии «Золотой медведь»
Фильмы — лауреаты премии «Золотой кокон»
Фильмы на турецком языке
Фильмы Семиха Капланоглу
Фильмы Турции 2010 года
Фильмы Германии 2010 года